

Toponyme 

 Pithiviers, commune française du département du Loiret en région Centre ;
 Pithiviers-le-Vieil, commune française du Loiret en région Centre.

Gastronomie 
 Pithiviers, recette française à base de pâte feuilletée;
 Pithiviers au foin, fromage français.

Autres 
 Pithiviers, camp d’internement puis camp de concentration nazi pendant l’occupation allemande.